Paul Siebertz ist der Name folgender Personen:

* Paul Siebertz (Schriftsteller) (1877–1954), deutscher Schriftsteller
 Paul Siebertz (Maler) (1915–1997), deutscher Maler
 Paul Siebertz (Jurist) (* 1948), österreichischer Rechtsanwalt